Во́лин — русская и шведская () фамилия.

Известные носители 
 Волин, Алексей Константинович (род. 1964) — российский государственный деятель, советский и российский журналист; заместитель министра связи и массовых коммуникаций России (2012—2020).
 Волин, Анатолий Антонович (1903—2007) — советский государственный и партийный деятель.
 Волин, Артём Павлович (1929—1980) — советский ученый, геофизик-сейсморазведчик.
 Волин, Борис Михайлович (настоящее имя — Иосиф Ефимович Фрадкин; 1886—1957) — советский учёный, журналист, партийный и государственный деятель.
 Волин, Вальдемар — российский конькобежец.
 Волин, Виктор Петрович (1927—1981) — советский художник-постановщик.
 Волин, Всеволод Михайлович (1882—1945) — анархо-синдикалист, революционер и публицист.

 Волин, Семен Львович (1909—1943) — востоковед.
 Волин, Яков Рувимович (1911—1982) — советский учёный-историк и педагог.

 Волин, Анна (род. 1970) — шведская исследовательница антарктических и полярных морей.
 Волин, Йенни (род. 1997) — шведская кёрлингистка.

Псевдоним 
 Волин, Михаил (1914—1997; настоящее имя — Михаил Николаевич Володченко) — русский поэт и прозаик.

Другое 
 Волин — остров в Польше.
 Волин (гмина).
 Волин — город в Польше.